

Cinema 
 Horror Baby (The Unborn) – film del 1991 diretto da Rodman Flender
 The Unborn – film del 2003 diretto da Bhandit Thongdee
 Il mai nato (The Unborn) – film del 2009 diretto da David S. Goyer

Musica 
 The Unborn – album dei Mors Principium Est del 2005]